UCI World Tour 2019 er den niende udgave af UCI World Tour. Den indeholder 37 endags- og etapeløb i Europa, Mellemøsten, Australien, Nordamerika og Kina.

Hold

Løb

Referencer

Eksterne henvisninger